Евге́ний Львов:
  (род. 1964) — советский и российский дзюдоист и тренер, бронзовый медалист чемпионата СССР в весе до 65 кг (1985, 1988).
 Львов, Евгений Владимирович (1817—1896) — князь, тульский помещик и литератор-любитель из рода Львовых.
 Львов, Евгений Львович (1919—1996) — советский и российский специалист в области электромеханики.